Il singolare del torneo di tennis Messina Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc Rosset che ha battuto in finale Magnus Larsson 6-1, 6-1.

Teste di serie 

Assente
 Alejandro Aramburu (primo turno)
 Magnus Larsson (finale)
 Marc Rosset (Campione)

 Gilad Bloom (primo turno)
 Massimo Cierro (quarti di finale)
 Russell Barlow (secondo turno)
 Torben Theine (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Messina Challenger 1989